Miejscowości w Polsce
 Żebry-Kolonia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gm. Nur
 Żebry-Kolonia – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gm. Śniadowo

Zobacz też 
 Żebry